Giovanni Visconti (aartsbisschop), aartsbisschop van Milaan (1289-1354)
 Giovanni Visconti (wielrenner), Italiaans wielrenner (°1983)